Dudeștii Noi, comune del distretto di Timiș
Dudeștii Vechi, comune del distretto di Timiș